Love Shack steht für:

 Love Shack (1997), US-amerikanischer Film von Lance Smith 
 Love Shack (2010), US-amerikanischer Film von Gregg Sacon und Michael B. Silver 
 Love Shack (Fernsehsendung), Fernsehsendung von GIGA (2007–2008)
 Love Shack (Lied), Lied der B-52s (1989)